«Черноморец-2»:
 «Черноморец»-д (в 2000 году — «Черноморец»-2) — вторая команда футбольного клуба «Черноморец» (Новороссийск).
 «Черноморец-2» — вторая команда футбольного клуба «Черноморец» (Одесса).